Folgende Friedensverträge werden als Frieden von Aachen bezeichnet:

 Frieden von Aachen (812), Vertrag mit Byzanz über die Interessensphären in der einstigen römischen Provinz Dalmatien
 Frieden von Aachen (1668), der den Devolutionskrieg beendete
 Frieden von Aachen (1748), der den Österreichischen Erbfolgekrieg zwischen Frankreich, Preußen einerseits und Österreich, Großbritannien andererseits beendete